Дуда́ровы () — осетинская аристократическая фамилия; имеет женскую форму Дударова.

Известные носители 
 Дударов, Ахмед Русланович (род. 1992) — немецкий спортсмен, борец вольного стиля. 
 Дударов, Темир-Булатович-Казбекович (1844—1912) — российский военачальник, генерал-майор Императорской армии.
 Дударов, Сафар Джамботович (1888—1920) — революционер, 1-й председатель Дагестанского ЧК.

Дударова 
 Дударова, Вероника Борисовна (1916—2009) — советский и российский дирижёр, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России.